Нартова — женская форма фамилии .
 Нартова, Александра Герасимовна (1934—2004) — колхозница, доярка учхоза совхоза-техникума «Усманский» Усманского района, Липецкая область, Герой Социалистического Труда.
 Нартова, Екатерина Дмитриевна (1902—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Нартова, Нина Кузьминична (1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Нартова, Серафима Васильевна (1926—1995) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Нартова-Бочавер, Софья Кимовна (род. 1961) — российский психолог.